III Чемпионат России по волейболу среди мужчин проходил с 26 октября 1993 года по 23 марта 1994 года.

Помимо соревнований в высшей лиге состоялись турниры для клубов первой (18 команд) и второй (30 команд) лиг.

Согласно итогам предыдущего сезона место ЦСКА-2 в высшей лиге заняла команда «Левша» из Тулы. Формула турнира не изменилась по сравнению с предыдущим сезоном.

Чемпионом впервые в российской истории стал самый титулованный клуб советского периода — ЦСКА, возглавляемый Олегом Молибогой.

Предварительный этап 
На данном этапе 12 команд разделились на две подгруппы по 6 команд, внутри которых провели двухкруговой турнир по туровой системе. По 3 лучших команды из каждой группы вышли в финальный турнир за 1—6-е места, остальные разыграли места с 7-го по 12-е.

Подгруппа А 
Первый тур прошёл в Одинцове с 26 по 31 октября, второй — в Москве с 18 по 23 декабря.

Подгруппа B 
Оба тура прошли в Москве. Первый — с 26 по 31 октября, второй — с 18 по 23 декабря.

Финальный этап

Турнир за 1—6-е места 
Шесть лучших команд предварительного этапа в 4 круга определили обладателей медалей чемпионата. Учитывались все результаты первого этапа.

За явным преимуществом, уступив лишь однажды, чемпионами стали волейболисты ЦСКА. Чемпион двух первых сезонов «Автомобилист», пережив отъезд ведущих игроков, остался без медалей.

Выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Турнир за 7—12-е места 
Команда «Сочи-93» не явилась на очередной тур в Тулу по финансовым причинам, за что была снята с соревнований.

Выделены матчи, сыгранные на предварительном этапе.

Итоги турнира

Итоговое положение

Чемпионы 
Олег Антонов, Андрей Горбенко, Сергей Ермишин, Александр Климкин, Игорь Курносов, Сергей Орленко, Александр Прохоров, Илья Савельев, Константин Ушаков, Станислав Шевченко. Главный тренер — Олег Молибога.

Обзор низших лиг

Финал первой лиги 
С 22 по 28 апреля в Обнинске состоялся финальный турнир соревнований первой лиги. За единственную путёвку в высшую лигу на сезон-1994/1995 сражались 6 команд: четыре лучшие команды первой лиги — «Рассвет» Москва, «Торпедо» Челябинск, «Нефтяник» Ярославль, «СКИФ-Амкар» Пермь, а также две сильнейшие команды Сибири и Дальнего Востока — «Динамо» Хабаровск и «Забайкалец» Чита.

Победу на турнире завоевала команда «Рассвет».

Переходный турнир 
Худшая команда высшей лиги — «Левша» Тула, вместе с клубами, занявшими в финале первой лиги места со 2-го по 4-е — «Торпедо» Челябинск, «СКИФ-Амкар» Пермь, «Динамо» Хабаровск разыграли путёвку в высшую лигу.

По итогам турнира клуб «Левша» сумел сохранить место в элите, однако после расформирования команды («Динамо» Московская область) вторая команда турнира — «Торпедо» также получила право выступать в сильнейшем дивизионе в сезоне-1994/1995.

Литература 
 Архив газеты «Спорт-Экспресс» за 1993 год и 1994 год
 Волейбольный гид 2005-06: Информационно-справочное ежегодное издание / В. Стецко и др.— М., 2005.

1993 год в волейболе
1994 год в волейболе
Чемпионаты России в 1994 году
Чемпионаты России в 1993 году